У́лица Ста́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Стасова — улица во Владимире.
 Улица Стасова — улица в Краснодаре.
 Улица Стасова — улица в Липецке.
 Улица Стасова — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Стасова — улица в Днепре.
 Улица Стасова — улица в Запорожье.
 Улица Стасова — улица в Черкассах.

Казахстан 
 Улица Стасова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Улица Стасовой